Wallingford ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Wallingford (Oxfordshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Wallingford (Connecticut)
 Wallingford (Iowa)
 Wallingford (Kentucky)
 Wallingford (Pennsylvania)
 Wallingford (Vermont)
 Wallingford (Washington)

Wallingford ist der Familienname von

 Jesse Wallingford (1872–1944), britischer Sportschütze
 Ron Wallingford (* 1933), kanadischer Marathonläufer